Двинский собор — состоявшиеся в городе Двин синоды Армянской апостольской церкви:
  506 года
 Второй Двинский собор 554—555 годов
  607 или 609—610 годов
  645 года
  648 года
  719 или 720 года